Тахини, тахина или тхина (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов. В состав тахини входит перемолотое семя кунжута (100 %). При использовании пасту разбавляют водой до консистенции жидкой сметаны, добавляют лимонный сок, соль и чеснок, а в различных регионах к основе добавляются ещё и различные сиропы или другие добавки. Классическая закуска хумус изготавливается на основе нута и тахини.

Тахини хорошо известна в кухне арабских стран Ближнего Востока и Израиля (где её называют «тхина» в соответствии с тем, как её именуют арабы, ; ), а также в кухнях Греции, Кипра — кипрские пирожки с тахини «тахина-пита» особенно популярны во время Великого Поста. Часто в тахини добавляют оливковое масло, лимонный сок, чеснок, молотый кумин, красный перец, петрушку и используют в качестве подливки или просто подают с питой или хлебом. Тахинная масса используется для приготовления многих восточных сладостей, в том числе и одной из самых известных — халвы. В японской кухне тхина из обжаренного кунжута в основном применяется в качестве основной составляющей популярного соуса гомадарэ.

История 
Старейшее упоминание тахини можно найти в клинописных инструкциях, написанных около 4000 лет назад, которые описывают обычай подавать богам кунжутное вино. Древнегреческий историк Геродот упоминает о выращивании кунжута в районе рек Тигр и Евфрат. Эти семена в основном использовались в качестве ингредиента для приготовления кунжутного масла.

Тхина как ингредиент упоминается при приготовлении хумуса ещё в рецепте поваренных книг XIII века, является ингредиентом в некоторых китайских, корейских и японских блюдах; тхина используется в некоторых версиях рецепта сычуаньской лапши. Сезамовая паста также используется в индийской кухне. В Соединённых Штатах кунжутное тахини наряду с другими видами масла из орехов появилось в продаже в 1940 году в магазинах здоровой пищи.

Примечания

См. также 

 Хумус
 Кунжутное масло

Средиземноморская кухня
Восточная кухня
Арабская кухня
Египетская кухня
Израильская кухня
Иорданская кухня
Ливанская кухня
Палестинская кухня
Сирийская кухня
Левантийская кухня
Кипрская кухня